Muzyka
 Akord – pojęcie muzyczne
 Power chord – pojęcie muzyczne
 Czterodźwięk – akord septymowy
 Pięciodźwięk – akord nonowy
 Sześciodźwięk – akord undecymowy
 Siedmiodźwięk – akord tercdecymowy

Inne
 Akord – pojęcie ekonomiczne
 Akord drezdeński – epizod wojny trzydziestoletniej

Zobacz też